Eryx – o Erice, personaggio della mitologia greca
 Eryx – antica città della Sicilia
 Eryx – missile anticarro francese
 Eryx – serpente della famiglia Boidae